

Geografia
 Birley – distretto elettorale di Sheffield, in Inghilterra
 Ghiacciaio Birley – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Anthony Richard Birley – storico e accademico britannico
 Dawn Birley – attrice, conduttrice televisiva, taekwondoka ed educatrice per sordi canadese
 Francis Birley – calciatore inglese
 Samuel Birley Rowbotham – inventore e scrittore britannico